Les élections cantonales françaises de 1928 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Élection du Bureau

Élection du président du conseil général 

*sortant

Élection des deux vice-présidents du conseil général 

*sortant

Élection des quatre secrétaires du conseil général 

*sortant

Résultats série 1

Résultats par canton

Canton de Brest-2 

*sortant

Canton de Brest-3 

*sortant

Canton de Daoulas 

*sortant

Canton de Lannilis 

Pierre Lhostis (Conserv) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Plabennec 

*sortant

Canton de Ploudalmézeau 

*sortant

Canton de Lanmeur 

*sortant

Canton de Saint-Pol-de-Léon 

*sortant

Canton de Plouescat 

*sortant

Canton de Plouzévédé 

*sortant

Canton de Saint-Thégonnec 

Yves-Marie Le Jeune (Rad) est mort en 1927. François Pouliquen (Rad-soc) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Concarneau 

*sortant

Canton de Fouesnant 

*sortant

Canton de Pont-l'Abbé 

*sortant

Canton de Rosporden 

*sortant

Canton de Pont-Croix 

*sortant

Canton de Crozon 

*sortant

Canton de Pleyben 

Jean-François Berthélémé (URD) ne se représente pas. 
Laurent Berthélémé (URD) est son neveu.

*sortant

Canton de Carhaix-Plouguer 

*sortant

Canton de Bannalec 

*sortant

Canton d'Arzano 

Yves Guyonvarch (URD) est mort en 1922. 
Yves Richard (URD) est élu lors de la partielle. Il ne se représente pas en 1928.

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1928